Кут может означать:
 Кут — угол, зауго́лок, закоу́лок, тупи́к; вершина или конец глухого захода, залива, заводи, мыса и прочие.

Люди

Фамилия 
  (род. 1998) — шотландский футболист.
  (род. 1973) — турецкий поп-певец.
 Кут, Дэвид — английский футбольный судья.
  (1928—2003) — английский футболист.
  (род. 1990) — австралийский регбист.
  — австралийская химик.
 Кут, Роберт (1909—1982) — английский актёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1944) — австралийский регбист.
 Кут, Халиль (1882—1957) — турецкий военный и политический деятель.
 Кут, Хальвдан (1873—1965) — норвежский историк, политический деятель.
 
 Кут, Элис (род. 1968) — британская оперная певица, лирическое меццо-сопрано.
 Кут, Юзеф (1905—1942) — польский священник, блаженный Римско-Католической Церкви.

Баронеты Кут 
 — ирландский титул, существующий с 1621 года:
  (1581—1642) — солдат, управленец и землевладелец.
  (ок. 1610 — 1661) — пэр, генерал, создатель (1660) титула Граф Маунтрат.
 Кут, Ричард, 1-й граф Белломонт (1636 — 1700 или 1701) — член Парламента, губернатор колоний, дуэлянт.
  (1684—1720) — член Парламента.
  (1689—1744) — член Парламента.
  (ок. 1725 — 1802) — пэр, землевладелец, создатель (1800) титула .
  (1738—1800) — пэр, политик, дуэлянт.

Имя, второе имя, прозвище 
 Кут Хуми — Учитель Вневременной Мудрости.
 Куттельвашер, Карел Мирослав (1916—1959) — чешско-британский военный лётчик-ас.
  (1802—1828) — американский поэт, адвокат, моряк, профессор, редактор.

Топоним

Румыния 
  — коммуна в Албе.
  — село в Нямце.

Украина 
На украинском языке «Кут» означает «угол»:
 Кут — село в Тернопольской области.
 Кут — село в Харьковской области.
 Кут — село в Черновицкой области.
 Кут — бывшее село в Сумской области, ликвидировано в 1988 году.

 Прочие страны 
 Кут — село в Армении.
 Кут — хутор в Ростовской области России.
 Кут — остров Таиланда.

 Составные топонимы 
Слово Кут'' входит в составные топонимы России, Украины и Ирака — см.

Прочее 
 Кут — душа-«двойник» человека по представлениям тюркских народов.
  — плотина на реке Тигр в Ираке.

См. также 
 Гут
  (1897—1985) — американский сочинитель песен.

Примечания